Pisarzowice (gromada w powiecie brzeskim) (woj. opolskie)
 Pisarzowice (gromada w powiecie gliwickim)
 Pisarzowice (gromada w powiecie kamiennogórskim) 
 Pisarzowice (gromada w powiecie lubańskim) 
 Pisarzowice (gromada w powiecie oświęcimskim)  
 Pisarzowice (gromada w powiecie średzkim) (woj. wrocławskie)